В культуре
Ещё по одной (телесериал) — британский ситком, режиссёр Пэтси Стоун.
Ещё по одной (фильм) — датский художественный фильм, режиссёр Томас Винтерберг.